Ongo Niua é uma das divisões de Tonga. Consiste em três ilhas:

 Niuafoʻou;
 Niuatoputapu;
 Tafahi.

No Censo de 2006 contava com cerca de 2.000 habitantes, em uma área de 72,69km².

Ligações externas